Cápsula puede referirse a:
 La cápsula, cuerpo geométrico, sólido de revolución.
 La cápsula; en farmacología, pequeño contenedor o envase en cuyo interior se halla el fármaco a administrar por vía oral.
 La cápsula, la capa más exterior de las bacterias, situada por fuera de la pared celular.
 La cápsula, un tipo de fruto seco dehiscente, compuesto de, al menos, dos carpelos.
 Cápsula, banda argentina de rock.

Además puede hacer referencia a:
 La cápsula circunscisa o pixidio; variante de la cápsula botánica en la que la dehiscencia adopta forma circular o transversa.
 La cápsula de Bowman, unidad renal en forma de esfera hueca en la que se realiza el filtrado de las sustancias que se va a excretar.
 La cápsula del tiempo o caja del tiempo; recipiente hermético (generalmente metálico) construido con el fin de guardar mensajes y objetos del presente para ser encontrados por generaciones futuras.
 La cápsula del tiempo Yahoo!, proyecto de cápsula del tiempo patrocinado por Yahoo! Inc. bajo la idea original de Jonathan Harris. 
 La cápsula endoscópica; en medicina, cámara fotográfica o de video con el tamaño y la forma de las cápsulas usadas en farmacología, y destinada a sustituir al endoscopio.
 La cápsula espacial, un tipo de nave espacial muy sencilla.

Enlaces externos